U franšizi Zločinački umovi postoje četiri serije Zločinački umovi, Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog, Zločinački umovi: Preko granice i Zločinački umovi: Kužna Koreja. Original za sada ima 13 sezona i 299 epizoda, prvi i treći ogranak su otkazani posle samo jedne sezone, a drugi posle dve.

U aprilu 2012. godine je izašla video-igrica bazirana na seriji.

Od januara 2018. godine je 358 epizoda iz franšize emitovano.

Pregled

Zločinački umovi 
Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Serija je dobila i dve tzv. ogranak serije, Criminal Minds: Suspect Behavior (Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog), čija je premijera bila 16. februara, 2011, Criminal Minds: Beyond Borders (Zločinački umovi: Preko granice), čija je premijera bila 23. marta, 2016. godine. i Criminal Minds: South Korea (Zločinački umovi: Južna Koreja), čija je premijera bila 26. jula 2017. godine.

U martu 2012, objavljeno je da će serija imati i 8. sezonu, čije emitovanje počinje 26. septembra 2012. godine.

U aprilu 2012, objavljena je video igra zasnovana na seriji. U njoj se od igrača zahteva da ispituju mesta zločina i nađu tragove koji će im pomoći da reše misteriozna ubistva.

Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog 
Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog je američka kriminalistička TV-serija koju je naručio CBS. Prva epizoda je emitovana 16. februara 2011. Serija je tzv. ogranak uspešne serije Zločinački umovi. I u ovoj seriji tim profajlera radi u FBI-jevoj Jedinici za analizu ponašanja (JAP) sa sedištem u Kvantiku, u Virdžiniji. U epizodi originalne serije emitovanoj u aprilu 2010. originalni tim se susreo sa novim timom i zajednički su radili na slučaju serijskog ubice u San Francisku; tako su novi likovi i nova serija "na zadnja vrata" uvedeni na male ekrane.

Baš kao i za originalnu seriju, CBS ima prava za područje Severne Amerike, dok je ABC vlasnik prava za međunarodno tržište.

Ipak, CBS je otkazao seriju 17. maja 2011. Serija je završila tzv. klifhengerom (napetom scenom čiji je ishod neizvjestan).

Zločinački umovi: Preko granice 
Zločinački umovi: Preko granice je Američka policijska serija koju je kreirala Erika Meser i koja se emituje na kanalu CBS. Seriju producira The Mark Gordon Company u saradnji sa CBS Television Studios i АBC Studios. Serija je drugi ogranak serije Zločinački umovi i to je treća serija u franšizi Zločinački umovi. Serija prati tim FBI agenata koji rešavaju slučjeve u koje su umešani Američki državljani na međunarodnom tlu. Početna epizoda serije je emitovana 8. aprila 2015. i tu su upoznati likovi iz ogranka, a epizoda se zvala "Preko granice". Serija je trebalo da počne sa emitovanjem 2. marta, ali je pomereno za dve nedelje i emitovanje je počelo 16. marta 2016.

Dana 16. maja 2016. godine CBS je produžio seriju u drugu sezonu.

Dana 14. maja 2017. godine serija je ukinuta.

Zločinački umovi: Južna Koreja 
Zločinački umovi: Južna Koreja je južnokorejski ogranak serije Zločinački umovi. Serija je otkazana posle samo jedne sezone.

Serije

Uloge

Ukrštanja

Spoljašnje veze

Reference